Нѐно Лу̀лчов Гу̀гов е български търговец, общественик, революционер, един от активните организатори и участници в Априлското въстание в 1876 година, председател на революционния комитет в село Петрич и представител на селото в Оборищенското събрание. Гугов е първият кмет на град Златица след Освобождението и депутат в I велико народно събрание в 1879 година.

Биография 

Нено Гугов е роден през юни 1842 година в семейството на търговеца от село Петрич, Златишко, Лулчо Гугов.

На 12 февруари 1876 година в къщата на Лулчо Гугов (по други източници: на сина на Лулчо и брат на Нено, Маню Гугов) пристига Георги Бенковски. Под негово ръководство е основан местният революционен комитет, в чийто състав влизат братът на Нено, Маню, заедно със своите синове Лулчо и Делчо, поп Христоско Раков, кметът на селото Мито Стоянов, помощник-кметът Стоян Ганчов и други. Самият Нено Гугов е избран за председател на комитета. В първите дни на месец март в църквата „Свети Георги Победоносец“ в селото се извършва втората клетва на въстаниците, на която Нено обявява „Който нема пушка, вола си да продаде, пушка да си купи!“ По разпореждане на Бенковски, същите дни Нено с племенника си Лулчо и друг член на революционния комитет, Филип Свинаров, обхождат близките селища, за да агитират за въстанието.

В средата на април Нено Гугов е изпратен като делегат от село Петрич в събранието на Оборище. Поради закъснението на Бенковски, намиращ се по това време все още в Панагюрище, Нено, заедно с охрана, е изпратен да го доведе. След започването на събранието, Нено е избран за един от членовете на специалната комисия за изработване на плана на въстанието, която „да се упълномощи да обсъди зряло всичките важни въпроси и приетото решение да обади писмено на всичките комитети, които да бъдат задължени да приемат решенията на Комисията без противене“. Племенникът му Лулчо по-рано бил пратен във Влашко заедно с Марин Шишков, за да закупи оръжия. Завръщайки се, двамата донасят писмо от врачанския апостол, Стоян Заимов, в което той предлага въстанието да не се обявява преди 21 май, поради затруднения със снабдяването с оръжия, на което писмо Бенковски отговаря „Аз ще дигна въстанието с моите мечене, петричане, муховци и беличане, а Заимов нека чака в своя окръг, ако иска и до Кръстовден.“ Тези събития са описани от Никола Беловеждов в неговите „Записки по Копривщенското въстание в 1876 година“ именно по спомени на Нено Гугов.

Нено също е един от хората, които впоследствие проучват предателството на въстанието, извършено от Ненко Терзийски от село Балдево.

Под командването на Нено може да е извършен и първият боен изстрел с черешово топче. В своите Записки по българските въстания Захарий Стоянов описва как през нощта на 24 април Бенковски заповядва на Гугов да изкара едно от местните черешови топчета на подходящо място над Златишкото поле, където същия ден се е разположила турска войска, и „оттам да пусне няколко кантареви топузи, които немалко ще да смутят както войската, така и ближните турски села“. Според Стоянов, това начинание било успешно и на сутринта след произведения изстрел – било заради самия изстрел, било по други причини – войската се била изнесла. Историкът Георги Тахов обаче оспорва това описание, твърдейки, че топчето всъщност се пръснало при изстрела.

С разгрома на Априлското въстание, Нено Гугов е заловен в село Мечка и изправен пред турския бей в Златица. Нено поема цялата отговорност за бунта в селото, като заявява:

За участието си във въстанието е осъден на заточение и изпратен на остров Родос. На негово име е кръстена улица в Златица. Правнук на брат му Маню е писателят Павел Вежинов.

Родословие

Бележки 
<references>

</ref>

</references>

Български търговци
Участници в Априлското въстание
Участници в Оборищенското събрание
Кметове на Златица